

Histoire 
 Miles, en latin, désigne un soldat de l'armée romaine ; au Moyen Âge, signifie surtout le chevalier combattant.

Unité de mesure 
 Miles, pluriel en anglais de mile, c'est-à-dire du mille international, une unité de longueur anglo-saxonne mesurant environ 1 609 mètres.

Transport 
 miles (pluriel de mile), forme de récompense octroyée par les compagnies aériennes à leurs clients, en fonction de leurs distances parcourues cumulées sur leurs lignes, sous forme de points/offres réutilisables avec elles, ou sous forme de cadeaux dans des magasins, hôtels, résidences et agences de voyages, ou sur des sites Internet, partenaires commerciaux, etc.

Toponymie 

 Miles est une petite ville du Queensland, en Australie ;
 Nine Miles est une ville de Jamaïque ;
 Miles, une ville du comté de Jackson, en Iowa, aux États-Unis ;
 Miles, une ville du comté de Runnels, au Texas, aux États-Unis.

Musique 
 Nine Miles, un groupe de reggae.
 Miles Cherif, un rappeur issu du département des Hauts-de-Seine.

Prénom 
  est également un prénom, qui apparaît en Angleterre au  ; à l'origine du patronyme anglo-saxon "Miles" (cf. ci-dessous), venant du latin miles, soldat (supra).
 Miles Davis
 Miles de Cogan baron anglais du .
 Miles de Gloucester
 Miles de Plancy
 Miles Goodman

Patronyme 

 Aaron Marquez Miles (1983-), joueur américain de basket-ball.
 Aaron Wade Miles (1976-), joueur américain de baseball.
 Barry Miles (1943-), auteur et homme d'affaires britannique.
 Ben Miles (1967-), acteur britannique.
 Bernard Miles (1907-1991), acteur de cinéma anglais.
 Carson Miles (2000-), coureur cycliste canadien.
 Christopher Miles (1939-), réalisateur britannique, frère de Sarah infra.
 Darius Miles (1981-), joueur américain de basket-ball.
 Derek Miles (1972-), athlète américain.
 Dorothy Miles (1931-1993), femme poète et militante de la culture sourde. 
 Elaine Miles (1960-), actrice de cinéma américaine.
 Gene Miles (1959-), joueur de rugby à XIII australien.
 George Carpenter Miles (1904-1975), numismate américain.
 Graham Miles (1941-2014), joueur de snooker anglais.
 Joanna Miles (1940-), actrice américaine.
 John Miles (1949-2021), musicien anglais auteur du titre Music.
 John Miles (1943-2018), pilote automobile anglais de Formule 1.
 Jojo Miles, boxeur ghanéen.
 Léon Roger-Milès (1859-1928), avocat, historien, poète, journaliste et critique d'art français.
 Peter Miles (1938-2002), acteur et scénariste britannique.
 Reid Miles (1927-1993), graphiste américain.
 Robert Miles (1969-2017), DJ et producteur italien.
 Sarah Miles (1941-), actrice de cinéma anglaise.
 Sylvia Miles (1932-2019), actrice de cinéma américaine.
 Tony Miles (1955-2001), joueur d'échecs anglais.
 Vera Miles (1929-), actrice de cinéma américaine.

Personnages de fiction 
 Miles Morales
 Miles est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.
 Miles Teg, personnage du Cycle de Dune.
 Tails, de son vrai nom, Miles Prower, est un personnage de la série de jeux vidéo Sonic.
Desmond Miles est le personnage principal de la saga de jeux vidéo Assassin's Creed.

Zoologie 
 Pterois miles, une rascasse.
 Vanellus miles, une espèce de vanneau vivant en Australie.

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 1000, l'année historique ;

Homonymie de localités aux États-Unis